Dit is een lijst van planetoïden 17701-17800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (17701) - || 1997 GU41|| 9 april 1997 || E. W. Elst
|-
| (17702) Kryštofharant || 1997 JD || 1 mei 1997 || P. Pravec
|-
| (17703) Bombieri || 1997 RS5|| 9 september 1997 || P. G. Comba
|-
| (17704) - || 1997 UM5|| 21 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (17705) - || 1997 UM24|| 28 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17706) - || 1997 VA6|| 9 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17707) - || 1997 VM7|| 2 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17708) - || 1997 WB || 18 november 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (17709) - || 1997 WV1|| 19 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17710) - || 1997 WT2|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17711) - || 1997 WA7|| 23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (17712) Fatherwilliam || 1997 WK7|| 19 november 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (17713) - || 1997 WJ20|| 25 november 1997 || Spacewatch
|-
| (17714) - || 1997 WR38|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (17715) - || 1997 WZ39|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (17716) - || 1997 WW43|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (17717) - || 1997 XL || 3 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17718) - || 1997 XZ || 3 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17719) - || 1997 XV1|| 2 december 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (17720) Manuboccuni || 1997 XH10|| 7 december 1997 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (17721) - || 1997 XT10|| 10 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17722) - || 1997 YT1|| 21 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17723) - || 1997 YA4|| 22 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17724) - || 1997 YZ5|| 25 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17725) - || 1997 YQ7|| 27 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17726) - || 1997 YS10|| 22 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17727) - || 1997 YU11|| 30 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17728) - || 1997 YM12|| 21 december 1997 || Spacewatch
|-
| (17729) - || 1997 YW14|| 28 december 1997 || Spacewatch
|-
| (17730) - || 1998 AS4|| 6 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (17731) - || 1998 AD10|| 15 januari 1998 || ODAS
|-
| (17732) - || 1998 AQ10|| 1 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (17733) - || 1998 BS1|| 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (17734) Boole || 1998 BW3|| 22 januari 1998 || P. G. Comba
|-
| (17735) - || 1998 BG7|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (17736) - || 1998 BA12|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (17737) Sigmundjähn || 1998 BF14|| 27 januari 1998 || J. Kandler
|-
| (17738) - || 1998 BS15|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (17739) - || 1998 BY15|| 25 januari 1998 || NEAT
|-
| (17740) - || 1998 BC19|| 27 januari 1998 || A. Testa, P. Ghezzi
|-
| (17741) - || 1998 BS23|| 26 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (17742) - || 1998 BP25|| 28 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (17743) - || 1998 BA31|| 26 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (17744) Jodiefoster || 1998 BZ31|| 18 januari 1998 || ODAS
|-
| (17745) - || 1998 BG34|| 22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (17746) Haigha || 1998 BU41|| 30 januari 1998 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (17747) - || 1998 BJ42|| 26 januari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17748) Uedashoji || 1998 CL || 1 februari 1998 || Saji
|-
| (17749) Dulbecco || 1998 DW1|| 19 februari 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (17750) - || 1998 DZ1|| 18 februari 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (17751) - || 1998 DN3|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (17752) - || 1998 DM4|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (17753) - || 1998 DZ5|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (17754) - || 1998 DN8|| 21 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17755) - || 1998 DU11|| 24 februari 1998 || NEAT
|-
| (17756) - || 1998 DM13|| 25 februari 1998 || NEAT
|-
| (17757) - || 1998 DG15|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (17758) - || 1998 DC18|| 23 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (17759) Hatta || 1998 DA24|| 17 februari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (17760) - || 1998 DU33|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (17761) - || 1998 DV34|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (17762) - || 1998 DY34|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (17763) - || 1998 EG || 1 maart 1998 || ODAS
|-
| (17764) Schatzman || 1998 ES1|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (17765) - || 1998 EZ2|| 1 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17766) - || 1998 ES3|| 2 maart 1998 || T. Kobayashi
|-
| (17767) - || 1998 EJ6|| 1 maart 1998 || ODAS
|-
| (17768) Tigerlily || 1998 EO8|| 3 maart 1998 || T. Urata
|-
| (17769) - || 1998 EM9|| 15 maart 1998 || T. Kobayashi
|-
| (17770) Baumé || 1998 EU11|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (17771) Elsheimer || 1998 EA13|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (17772) - || 1998 EP13|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (17773) - || 1998 EX13|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (17774) - || 1998 ER14|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (17775) - || 1998 FH || 18 maart 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (17776) Troska || 1998 FF3|| 22 maart 1998 || P. Pravec
|-
| (17777) Ornicar || 1998 FV9|| 24 maart 1998 || ODAS
|-
| (17778) - || 1998 FT11|| 24 maart 1998 || NEAT
|-
| (17779) Migomueller || 1998 FK12|| 26 maart 1998 || ODAS
|-
| (17780) - || 1998 FY13|| 24 maart 1998 || NEAT
|-
| (17781) Kepping || 1998 FH23|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17782) - || 1998 FD26|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17783) - || 1998 FO29|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17784) Banerjee || 1998 FF30|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17785) Wesleyfuller || 1998 FX35|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17786) - || 1998 FL36|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17787) - || 1998 FT39|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17788) - || 1998 FT41|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17789) - || 1998 FJ49|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17790) - || 1998 FN49|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17791) - || 1998 FN54|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17792) - || 1998 FR56|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17793) - || 1998 FO58|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17794) Kowalinski || 1998 FC60|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17795) Elysiasegal || 1998 FJ61|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17796) - || 1998 FM62|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17797) - || 1998 FO62|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17798) - || 1998 FC63|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17799) Petewilliams || 1998 FC64|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (17800) - || 1998 FG66|| 20 maart 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten